Купри́н — русская фамилия, образованная от уменьшительного имени Ку́пря (полное имя — Куприян, Купреян); также топоним.

Носители фамилии

Куприн 
 
 
 Куприн, Иван Тихонович (1896—1980) — советский военный деятель.
 Куприн, Михаил Ионович (1919—2007) — советский и российский учёный.
 Куприн, Павел Тихонович (1908—1942) — начальник особого отдела НКВД Северного фронта, комиссар государственной безопасности 3-го ранга.



Топоним 
 Куприн — посёлок в Воловском районе Тульской области России.

Другое 
 «Куприн» — российский телесериал 2014 года, снятый по мотивам произведений.

См. также